

Persone 
 Marazzi – cognome italiano
 Fortunato Marazzi (1851-1921) – generale, politico e scrittore italiano
 Camilla Marazzi (1885-1911) – pittrice italiana
 Franco Marazzi (1925-2014) – regista svizzero
 Guido Marazzi (1928-2012) - docente e giornalista svizzero
 Sergio Marazzi (1941-2019 – ricercatore italiano, studioso di orografia alpina
 Alina Marazzi (1964) – regista italiana
 Nicolas Marazzi (1981) – calciatore svizzero
 David Marazzi (1984) – calciatore svizzero

Architetture
 Palazzo Marazzi (già Vimercati, Griffoni Sant'Angelo, Scotti), dimora storica di Crema
 Palazzo Marazzi (già Clavelli), dimora storica di Crema

Altro 
 Carrozzeria Marazzi – azienda di Caronno Pertusella
 Marazzi Group – azienda di Modena
 Pietra Marazzi – comune italiano in provincia di Alessandria